Константин Назимов:
 Назимов, Константин Николаевич (1837—1904), вице-адмирал, гидрограф, в 1891—1894 директор маяков и лоций Каспийского моря
 Назимов, Константин Савельевич (1915—1944) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.